

Astronomia
6179 Brett – asteroide della fascia principale

Onomastica
Brett – nome proprio di persona inglese maschile e femminile

Persone
Dorothy Brett – pittrice britannica
George Brett – ex giocatore di baseball statunitense
Jack Brett – pilota motociclistico britannico
Jeremy Brett – attore britannico
John Brett – pittore britannico
Peter V. Brett – scrittore statunitense
Reginald Brett, II visconte Esher – politico e storico inglese
William Brett, I visconte Esher – avvocato e politico inglese

Televisione
Brett – serie televisiva britannica